Anceo – Personaggio della mitologia greca, figlio di Licurgo
 Anceo – Personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone